Hermann Bräuning oder Hermann Braeuning ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bräuning-Oktavio (1888–1977), deutscher Literaturhistoriker, Übersetzer und Verleger
 Hermann Bernhard Braeuning (1880–1946), deutscher Internist und Hochschullehrer